Kvarnasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kvarnasjön, Halland, sjö i Falkenbergs kommun, 
Kvarnasjö, sjö i Uppvidinge kommun, 
Kvarnasjön (Dannäs socken, Småland), sjö i Värnamo kommun,  (27 ha)
Kvarnasjön (Kävsjö socken, Småland), sjö i Gnosjö kommun,  (5,44 ha)
Kvarnasjön (Södra Hestra socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun,  (14,5 ha)
Kvarnasjön (Öreryds socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun,  (5 ha)
Nedre Kvarnasjön, sjö i Jönköpings kommun,  (12,2 ha)
Övre Kvarnasjön, sjö i Jönköpings kommun,  (25,4 ha)
Kvarnasjön (Hömbs socken, Västergötland), sjö i Tidaholms kommun, 
Kvarnasjön (Öxabäcks socken, Västergötland), sjö i Marks kommun,

Se även
Kvarnsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn